Nouvelle peut faire référence à :
 Une nouvelle, un genre littéraire  basé sur un récit de fiction court en prose.
 Les nouvelles, nom désignant les émissions d'information, au Canada mais aussi en Belgique.

Toponymes

Nouvelle, une municipalité québécoise en Gaspésie;
 Rivière-Nouvelle, un territoire non-organisé québécois en Gaspésie;
 Rivière Nouvelle, une rivière de la Gaspésie se déversant sur la rive Nord de la Baie-des-Chaleurs;
 Petite rivière Nouvelle, un affluent de la rivière Nouvelle, coulant dans les MRC de La Matapédia au Bas-Saint-Laurent et la MRC d'Avignon, en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
 Rivière Nouvelle (Petite rivière Cascapédia), un affluent de la Petite rivière Cascapédia, coulant dans le territoire non organisé de Rivière-Bonaventure, dans la MRC de Bonaventure, en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec.

Nouvelles, une section de la ville belge de Mons, située en Région wallonne dans la province de Hainaut;

Port-la-Nouvelle, commune française située dans le département de l'Aude et la région Languedoc-Roussillon.
 La Nouvelle, surnom donné au bagne de Nouvelle-Calédonie.

Hydronymes

Rivière Nouvelle, un cours d'eau québécois en Gaspésie;
 Petite rivière Nouvelle, un cours d'eau québécois en Gaspésie;

La Nouvelle, un ilet des Hauts de l'île de La Réunion.